Кучкаров — узбекская фамилия.

 Известные носители
 Кучкаров, Анвар Марасулович — узбекский, советский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Кучкаров, Алимбай (1900—1960) — Герой Социалистического Труда.
 Кучкаров, Ибрагим Уралович — председатель Сырдарьинского облисполкома.
 Кучкаров, Мейли (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.